World Circuit steht für:

 Das Plattenlabel World Circuit (Plattenlabel)
 Das Computerspiel Formula One Grand Prix, welches in den USA unter dem Namen World Circuit vertrieben wurde.